Локинг (изначально «кэмпбеллокинг») — фанковый стиль танца, ассоциируемый также с хип-хопом. Название этого стиля пришло из английского «lock» (замок), так стали называть сочетание быстрых движений и замирания в импровизационных позициях на короткое время, а затем продолжения движений с той же скоростью. Этот стиль основан на быстрых и четких движениях рук и более мягких движениях бедер и ног. Движения амплитудные, очень ритмичные и всегда тесно привязаны к музыке. Локинг ориентирован на представление: танцор старается взаимодействовать с публикой, улыбается, приветствует всех, и порой, ведет себя довольно комично. Танцоров этого стиля называют локеры. Локеры придерживаются особого стиля в одежде, любят яркую одежду в полоску и подтяжки.

Изначально локинг танцевали под фанковую музыку, например, музыку Джеймса Брауна. Фанк по-прежнему основной стиль музыки, под которую танцуют локеры, и используется во многих международных танцевальных соревнованиях, таких как Juste Debout во Франции. Всё в локинге основано на контрасте множества быстрых движений и, наоборот, плавных и замедленных движений, дополненных представлениями в стиле пантомимы и игрой на публику. Локинг включает в себя довольно много акробатических и физически сложных элементов, таких как приземление на одно колено или сплит (split).

История 
История локинга началась с одного человека по имени Дон Кэмпбелл. В конце 1960-х он поставил танец, смешав несколько стилей, и при исполнении добавил собственное движение, которое теперь известно как «lock». Это движение было создано случайно: каждый раз, когда Дон Кэмпбелл не мог сделать движение «The Funky Chicken», он останавливался в определенной точке, перемещая руки вниз. Он не мог исполнять танец быстро, потому что не помнил, какое движение шло дальше. Даже взаимодействие с публикой было придумано спонтанно: когда люди стали смеяться над его необычными движениями, он стал показывать на них пальцем (теперь это движение известно, как «point»). Дон добавил все эти движения в свои представления, и они вскоре стали популярны. Получившийся танец назвали Кэмпбеллокинг, а позже сократили до «Локинг». В начале 1970-х гг. это положило начало созданию локерских танцевальных коллективов, в частности, команды Кэмбелла, «The Lockers». Танцоры-локеры: Джимми «Ску Би Ду» Фостер, Грэг «Кэмпбеллок младший» Поуп, Тони «Гоу-гоу» Льюис, Фред «Пингвин» Берри, Лео «Флуки Люк» Вильямсон, Дамита Джо Фриман и другие также помогли в создании танцевальной базы и стиля одежды танцоров.

В одежде сочетаются яркие полосатые носки, штаны до колен на подтяжках, яркие красочные атласные рубашки с большими воротниками, большие цветастые бабочки, гигантские кепки и белые перчатки.

Основные движения локинга 
Локинг можно танцевать сольно, в дуэте или в команде с несколькими танцорами. Локер может улыбаться во время исполнения, чтобы подчеркнуть комический характер танца; но иногда серьезность танцора будет подчеркивать его упор на технику. Другие важные черты стиля: волны руками, точки («point»), глайды, когда ноги скользят по полу, меняясь и перекрещиваясь, поднятие с пола вращающейся кепки или шляпы. Дон Кэмпбелл придумал все эти замирания, ориентируясь на свой неповторимый ритм, и добавил оригинальные движения, такие как точки и хлопки. Другие танцоры также используют этот стиль, создавая новые движения.

Локинг по своей природе — танцевальная импровизация, которая все же состоит из набора определенных движений. Тем не менее, многие локеры меняют или смешивают их с другими движениями и создают собственные варианты стиля. В общем, главная отличительная черта локинга — небольшая пауза и продолжение движения на второй или четвертый бит по счету.
 Alpha
 Придумано Альфой Андерсон. Одну ногу выкидывайте вперед из положения нагнувшись, в то время как верхняя часть тела наклонена назад. Можно держать руки на поясе, можно выполнять без рук.
 Break down/Rocksteady
 Присев на корточки, сдвиньте таз в сторону, затем обратно. Встаньте, потом опять присядьте и повторите то же самое в другую сторону.
 Jazz split
 Полусплит — делается с одной согнутой ногой, которая позволяет танцору встать снова одним быстрым движением.
 Whichaway
 Выкидывайте ноги из стороны в сторону. Одна нога как бы подталкивает другую, как маятник. Верхнюю часть тела держите ровно и прямо.
 Kick
 Быстро и высоко сделайте кик, стоя на одной ноге.
 Knee Drop
 Развернув колени вовнутрь, опуститесь на них и коснитесь ими пола.
 Leo Walk
 Сначала делается шаг в определенном направлении, а следом другая нога скользит по полу, догоняя первую.
 Lock/Double Lock
 Слегка наклониться вперед, поместив руки перед собой, как будто поднимаешь что-то тяжелое.
Up Lock
 Поза с руками, поднятыми над уровнем плеч. Танцор обычно замирает в этой позе на несколько секунд.
 Pacing
 Быстрый удар в сторону, но с расслабленным запястьем, главное, чтобы кисть не разжалась. Рука опускается в перерывах между ударами.
 Pimp Walk
 Сначала небольшой кик одной ногой, затем другая нога догоняет первую, и колени выводятся в стороны.
 Stop and Go
 Придумано Джимми Скуби Ду Фостером; Сперва uplock, затем шагайте назад одной ногой, перенося на нее вес своего тела, затем повернитесь в сторону к этой ноге. В такой же последовательности вернитесь в исходную позицию.
 Stomp the cockroach
 Выходите на одно колено и хлопаете рукой по земле.
 Scoo B Doo
 Придумано Джимми Скуби Ду Фостером; сначала uplock, затем два поочередных быстрых кика ногами в прыжке. 
 Scoo B Doo walk
 Придумано Джимми Скуби Ду Фостером; Шагайте вперед, затем поднимите ногу в колене вверх и наклоните верхнюю часть корпуса к колену.
 Scoobot
 Придумано Джимми Скуби Ду Фостером; поочередный выпад ног в сторону, при выпаде нога ставится на пятку, руки в это время делают Wrist Twirl, Point или Clap.
 Scoobot hop
 Прыжок и кик со сменой ног. Бьющая нога выносится вперёд.
 Floor Sweeper
 Нога скользит по полу(от ноги к ноге), делает шаг, и повторяется то же самое другой ногой.
 The Skeeter Rabbit/Skeeter Rabbit Around the World
 Придумано Джеймсом Скитер Рэбит Хиггинсом; сначала кик ногой, затем подскок на этой же ноге.
 Funky Guitar
 Руками как будто играем на гитаре, и одновременно перемещаемся из стороны в сторону, покачивая корпусом вперед-назад.
 Point
 Вы быстро указываете пальцем в любую сторону, обычно замираете в этой позе на несколько секунд.
 Wrist Twirl
 Кручение запястьем вверх-вниз.
 Hitch Hike
 Указывайте большим пальцем за себя, затем скрестите руки перед собой и поменяйте руки.

См. также 
 Поппинг
 Vogue (танец)

Примечания

Ссылки 
 Locking4Life сайт создан Gemini и Priska. Концепт Locking4Life в том, чтобы прославлять локинг, подчеркивать его важную роль в истории уличных танцев. Проект нацелен на объединение ценностей локеров и духа множества видов искусства, в частности кинематографа, живописи, графики и видео.
 LockerLegends официальный сайт участников команды «The Lockers».
 Видео выступлений локеров на Red Bull BC One, конкурс в 2005 году в Берлине.

Танцы США
Уличные танцы